«И у холмов есть глаза» — фильмы:

 У холмов есть глаза (фильм, 1977) — режиссёр Уэс Крейвен (1977).
 У холмов есть глаза 2 — режиссёр Уэс Крэйвен (1985).
 У холмов есть глаза (фильм, 2006) — режиссёр Александр Ажа (2006).
 У холмов есть глаза 2 (фильм, 2007) — режиссёр Мартин Вайз (2007).